Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) est un parti politique sénégalais fondé en 2014 par Ousmane Sonko. Ce dernier le préside depuis sa création. Parti d'opposition, il est connu pour être critique vis-à-vis du gouvernement et du système politique du pays.

Histoire 
Dans un souhait de renouveau politique, plusieurs jeunes fonctionnaires de l'administration publique sénégalaise et d'autres horizons, se sont unis en comité afin de créer le PASTEF en janvier 2014.

Le parti se définit surtout comme étant une dynamique. Composé principalement de débutants en politique, néanmoins les personnalités qui composent le comité sont qualifiées dans les actes syndicaux et les fonctions publiques. Comme la fiscalité par le biais de son président.

En 2017, le PASTEF rejoint la coalition Alternative du peuple pour les élections législatives de cette même année. Cette coalition est composée de plusieurs partis notamment : PASTEF, RND, MRDS, Yoonu Askan Wi - Mouvement pour l’Autonomie Populaire et d'autres. Lors des résultats finaux, avec 1,13 % des voix Ousmane Sonko - à la tête de cette coalition est élu député du département de Dakar.

Deux ans après la première participation à des élections, le parti se lance dans la campagne présidentielle, dont le Président de la République du Sénégal Macky Sall est candidat à sa propre succession. Dans un pays où les moins de 20 ans représentent 55 % de la population. Le jeune âge d'Ousmane Sonko par rapport aux autres candidats et ses déclarations virulentes font écho parmi les jeunes. Réalisant ainsi un très bon résultat avec 15,67 % des voix et une troisième place pour sa première participation. Le président sortant Macky Sall est réélu dès le premier tour avec 58,26 %.

En , le PASTEF affirme avoir levé  lors d'une journée de collecte de fonds en ligne. Ce mode de financement est innovant au Sénégal. Le PASTEF considère que cette démarche permet d'être indépendant des lobbies politiques.

Détail des résultats électoraux

Élection présidentielle

Élections législatives

Idéologie et symboles 
PASTEF ne s'attache à aucune idéologie particulière (communisme, socialisme, libéralisme...) et se veut pragmatique.

Le logo du parti est représenté par un cercle rouge se trouvant sur un autre vert. À l'intérieur du premier se présente un « P » majuscule en italique de couleur blanche, arborant en son intérieur une tête de léopard blanc aux contours et taches noires.
À la droite de ces éléments, il y a la suite du sigle afin d'obtenir « PASTEF ». En dessous des caractères « ASTEF » est présent une fine ligne rouge marquant la séparation avec l'accroche « Patriotes du Sénégal » de la même couleur.

Notes et références

Liens externes 
 

Parti politique au Sénégal
Parti politique socialiste en Afrique
Parti politique fondé en 2014